Fischer Verlag oder Fischer-Verlag steht für folgende Verlage:
 Bertz + Fischer Verlag, deutscher Verlag in Berlin-Kreuzberg 
 Fischer & Kürsten, 1705 in Leipzig gegründete Druckerei und Verlag
 Fischer & Wittig, 1862 in Leipzig gegründete Druckerei mit Buch- und Ansichtskarten-Verlag
 Georg Fischer Verlag, deutscher Buchverlag in Rheinland-Pfalz
 Gustav Fischer Verlag, deutscher Buchverlag in Jena und Stuttgart
 J. K. Fischer Verlag, deutscher Buchverlag in Gelnhausen
 Dr. Klaus Fischer Verlag – Wissenschaftlicher Verlag, deutscher Buchverlag in Schutterwald
 R. G. Fischer Verlag, deutscher Imprint- und Druckkostenzuschuss-Verlag in Frankfurt am Main
 Reinhard Fischer Verlag, München, 2009 übernommen vom Nomos Verlag
 S. Fischer Verlag, deutscher Buchverlag in Frankfurt am Main
 Urban & Fischer Verlag, ehemaliger medizinischer Fachverlag in München und Jena
 W. Fischer-Verlag, ehemaliger deutscher Buchverlag aus Göttingen und später Remseck am Neckar